Réville peut faire référence à :

Patronyme 
 Albert Réville (1826 -1906), théologien français ;
 Albert Réville (1883-1949), homme politique rémois ;
 Jean Réville (1854-1908), théologien protestant ;
 Jean-Baptiste Réville (1767-1825), graveur, peintre et dessinateur français ;
 Marc Réville (1863-1920), homme politique français.

Toponyme 
 La Trinité-de-Réville, commune française, située dans le département de l'Eure ;
 Réville, commune française, située dans le département de la Manche ;
 Gare de Réville, ancienne gare ferroviaire française située sur cette commune ;
 Réville-aux-Bois, commune française, située dans le département de la Meuse.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme